

Geografia
 Australia
 Exford – città dello stato di Victoria

 Regno Unito
 Exford – parrocchia civile del Somerset

Altro
 SS Exford – nome di varie navi della marina britannica